En Pologne, Pluskocin peut désigner : 

 Pluskocin, village de la voïvodie de Mazovie,
 Pluskocin, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.